Валерий Петрович Петков  — советский и украинский правовед. Исследует административное право, уголовно-исполнительное право.

Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.

Биография 
Валерий Петков родился 7 июля 1951 года в поселке Ольшанка Ольшанского района Кировоградской области. Отец Петр Иванович (этнический болгарин) работал шофёром в местном колхозе, мать Лидия Архиповна — учительницей математики. После окончания средней школы Валерий учился в 1968—1971 гг в Одесском медицинском училище № 3.

С октября 1971 г. работал в Ольшанской санэпидемстанции помощником санитарного врача. В 1972—1974 гг Валерий Петков — студент Запорожского медицинского института. Затем — служба в рядах советской армии. В 1976 г. работал в санитарно-эпидемиологической станции Шевченковского района Запорожье на должности помощника санитарного врача.

С октября 1976 В. П. Петков работает в органах Управления исправительных учреждений УВД Запорожского облисполкома. В 1978—1983 годах учился на факультете правоведения Харьковского юридического института им. Ф. Э. Дзержинского.

В 1992 г. В. П. Петков защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Личность рецидивистов старшего возраста и особенности карательно-воспитательного воздействия на них в ИТУ» во Всесоюзном научно-исследовательском институте МВД СССР, г. Москва, под руководством доктора юридических наук, профессора Юрия Мийрановича Антоняна. В январе 1994 г. назначен на должность начальника цикла административного права Запорожского училища милиции МВД Украины.

С ноября 1994 занимал должность начальника кафедры административного права и административной деятельности Запорожского юридического института МВД Украины. В 1998 году Валерий Петрович защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук «Управление воспитательно-исправительным процессом», под руководством доктора юридических наук, профессора Александра Марковича Бандурки. В 2002 г. ему присвоено ученое звание профессора.

Распоряжением Председателя Верховной Рады Украины, в апреле 2001 года В. П. Петков включен в состав рабочей группы по подготовке проекта нового Кодекса Украины об административных правонарушениях. С июля 2001 г. работает начальником Кировоградского филиала Национального университета внутренних дел. В декабре 2003 г. был назначен ректором Кировоградского юридического института Национального университета внутренних дел.

С февраля 2006 г. В. П. Петков работает на должности ректора Кировоградского юридического института Харьковского национального университета внутренних дел. Является членом специализированных ученых советов по защите докторских и кандидатских диссертаций при Харьковском национальном университете внутренних дел, Национальном университете государственной налоговой службы Украины.

Валерий Петрович Петков награждён знаком «Крест Славы», медалями А. С. Макаренко, «За безупречную службу» I, II, III в., А также почетными знаками отличия МВД Украины «За развитие науки, техники и образования», «Отличник народного просвещения», «Почетный знак МВД Украины», «За отличие в службе» I, II ст., «Лучший работник МВД», «Закон и честь», «10 лет МВД Украины», «15 лет МВД Украины», «За сотрудничество с внутренними войсками МВД Украины», «За противодействие детской преступных деятельности» I и II ст. и другими наградами. Заслуженный юрист Украины, член Криминологической ассоциации Украины.

Примечания 
.

Ссылки 
 Петков В. П. http://www.logos.biz.ua/proj/yar/200.htm 
 Новітня історія України: імена, звершення, творчість 2007р. на who-is-who.ua 
 Національні лідери України 2008р. на who-is-who.ua 
 https://web.archive.org/web/20161011054943/http://oblast.kr.ua/catalog/p/1027-pyetkov-valerij-petrovich-7-07-1951-smt-vilshanka.html
 Http://www.univd.kr.ua/denznan.htm

Заслуженные юристы Украины
Правоведы Украины